w zakresie eksploracji i badań kosmosu
 Spirit, Mars Exploration Rover – A – bezzałogowa misja na Marsa.
 (37452) Spirit – planetoida z grupy pasa głównego asteroid.

 w technice i inżynierii
 Northrop B-2 Spirit – nowoczesny bombowiec zbudowany z wykorzystaniem technologii stealth.

 w filmie
 Spirit – duch miasta – amerykański thriller z 2008 roku w reżyserii Franka Millera

 w muzyce
 Spirit – amerykański zespół rockowy (zał. 1967)
 Spirit – debiutancki album brytyjskiej piosenkarki Leony Lewis z 2007 roku.
 Spirit – album szwajcarskiej grupy folkmetalowej Eluveitie z 2006 roku.
 Spirit – album polskiej grupy Ur z 2007 roku.
 Spirit – album brytyjskiej grupy Depeche Mode z 2017 roku.
 Spirit – singel polskiego DJ-a Gromee’ego i szwedzkiej piosenkarki Mahan Moin z 2017 roku.
 Spirit – singel amerykańskiej piosenkarki Beyoncé Knowles z 2019 roku.

 w sporcie
 Spirit – zespół startujący w Formule 1 w latach 1983–1985.

 w geografii
 Spirit – miasto w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Price